Argote ist der Nachname von:

 Carlos Virgilio Ferrer Argote (* 1941), mexikanischer Diplomat
 Estanislao Argote (* 1956), spanischer Fußballspieler
 Gonzalo Argote de Molina, Schriftsteller
 José Argote (* 1980), venezolanischer Fußballschiedsrichter
 Juan Argote (1906–1990), bolivianischer Fußballspieler
 Julen Lopetegui Argote (* 1966), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Luis de Góngora y Argote (1561–1627), spanischer Lyriker und Dramatiker
 Osiris Argote, mexikanischer Turmspringer
 Verónica Paola Melendres Argote, bolivianische Diplomatin